Barek ist der Familienname folgender Personen:
 Larbi Ben Barek (1914–1992), französisch-marokkanischer Fußballspieler
 Mounir Barek (* 1960), tunesischer Volleyballspieler